Дроле () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дроле, Жан-Армель (род. 1997) — ивуарийский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Дроле, Мари-Эв (род. 1982) — канадская конькобежка, специализирующаяся в шорт-треке.